Adimant de Corint, militar grec ()
 Adimant d'Atenes, militar grec ()
 Adimant era el nom d'un germà de Plató